Desa Pakuran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pakuran (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 109,46), Jawa Tengah, 
 Desa Pakuran (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 109,63), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar